Doina se poate referi la:

Artă
 Doină - cântec popular
 Doina (gen literar) - gen literar
 Doina - poezie de Georghe Coșbuc
 Doina - poezie de Mihai Eminescu
Doina lui Lucaciu, o poezie lirică dedicată lui Vasile Lucaciu, luptător pentru drepturile naționale ale românilor din Transilvania
Doina (film), film românesc muzical de scurtmetraj din 2010
Doina Timișului, ansambu folcloric înființat în 1959 la Timișoara
Orchestra „Doina Gorjului”, orchestră populară din Târgu Jiu, Gorj, înființată în 1949.

Geografie
 Doina, Botoșani - localitate în județul Botoșani
 Doina, Neamț - localitate în județul Neamț
 Doina, Cahul - localitate în raionul Cahul, Republica Moldova
Comuna Doina, Cahul, o comună din raionul Cahul, Republica Moldova
 Cimitirul Doina (oficial „Cimitirul Sfântul Lazăr”), cimitir din Chișinău, Republica Moldova

Persoane
Adriana-Doina Pană (n. 1957), politician român, deputat în Parlamentul României între 2012-2016
Doina Aldea-Teodorovici (1958—1992), cântăreață română din Republica Moldova, care a format un cuplu și duet cu Ion Aldea-Teodorovici
Doina Badea (1940-1977), cântăreață română de muzică ușoară
Doina Bumbea (1950–1997), pictoriță de cetățenie română răpită de agenți nord-coreeni în anul 1978 din Italia. 
Doina Ciurea (n. 1938), autoare, critic literar, eseistă, îngrijitoare de volume, poetă și scriitoare română. A fost căsătorită cu poetul Nichita Stănescu
Doina Cojocaru (1948-1996), handbalistă română ce a jucat pentru echipa națională a României pe postul de coordonator.
Doina Cornea (n. 1929), publicistă și disidentă anticomunistă din România
Doina Furcoi (n. 1945), fostă handbalistă română care a jucat pentru echipa națională a României pe postul de pivot
Doina Ignat (n. 1968), canotoare română, cvadruplă laureată cu aur la Atlanta 1996, Sydney 2000 și Atena 2004
Doina Levintza (n. 1939), creator de modă din România, furnizor oficial al Casei Regale din România
Doina Melinte (n. 1956), atletă română, laureată cu aur și cu argint la Los Angeles 1984
Doina Noghin, deputat român în legislatura 1990-1992
Doina Robu (n. 1967, Piatra Neamț) este o canotoare română, laureată cu argint la Barcelona 1992
Doina Rotaru (n. 1951), profesoară de compoziție în cadrul Universității Naționale de Muzică București
Doina Ruști, scriitoare contemporană care și-a publicat scrierile în perioada post-comunistă
Doina Spircu (n. 1970), canotoare română, laureată cu aur la Atlanta 1996
Doina Sulac, cântăreață din Republica Moldova
Doina Șnep-Bălan (n. 1963), canotoare română, dublu laureată cu argint la Los Angeles 1984 și Seul 1988
Doina Micșunica Drețcanu (n. 1957), politician român, membru al Parlamentului României
Doina Stăiculescu (n. 1967), gimnastă română, laureată cu argint la Los Angeles 1984 la gimnastică ritmică, proba de individual compus
Doina Silistru (n. 1958), senator român în legislaturile 2004-2008 și 2008-2012
Doina Florica Ignat, senator român în legislatura 1992-1996 ales în județul Bihor pe listele PUNR 
Doina-Ofelia Melinte, deputat român în legislatura 1990-1992, ales în județul Bacău pe listele FSN
Doina Uricariu (n. 1950), poetă, un editor și o eseistă din România